Вире́-су-Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10437.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 25 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 645 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 420 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 310 были экономически активными, 110 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 310 активных работали 290 человек (157 мужчин и 133 женщины), безработных было 20 (9 мужчин и 11 женщин). Среди 110 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об